Álbuns
Livre pra Voar (álbum de Exaltasamba)
Livre pra Voar (álbum de André Marinho)
Canção
Livre pra Voar (single)

Ver Também 
Livre para Voar (telenovela)